Огневой вал:
 Огневой вал — способ огневой поддержки наступающих войск, при котором перед атакующими порядками поддерживается сплошная стена разрывов артиллерийских снарядов.
 Огневой вал — импровизированное огневое заграждение, создаваемое из горючих материалов на вероятном направлении атаки противника. 
 «Огневой вал» — советская фронтовая газета времен Великой Отечественной войны, в которой помимо статей печатались оперативные сводки, фронтовые заметки и тому подобное.
 Огневой вал или вал огня — образное выражение описывающее распространение огня во время пожара.

Примечания